Юминда:

 Юминда — деревня на севере Эстонии в волости Куусалу, уезд Харьюмаа.
 Юминда — полуостров расположен на севере Эстонии на Балтийском море.